

Nom de famille 

 Alex Smyth (1988-), coureur cycliste australien.
 Charles Piazzi Smyth (1819-1900), astronome italien.
 Ethel Smyth (1858-1944), compositrice, autrice et suffragette anglaise.
 Fiona Smyth (1964-), autrice canadienne de bande dessinée.
 Françoise Smyth-Florentin (1931-), bibliste et universitaire française
 George Stracey Smyth (1767 - 1823), militaire et administrateur britannique.
 Gilli Smyth (1933-2016), chanteuse et auteur-compositeur britannique.
 John Smyth (1570-1612), pasteur anglais baptiste.
 John George Smyth (1893-1983), officier anglais.
 Jon Smyth (1982-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Karin Smyth (1964-), femme politique britannique.
 Louise Smyth (1990-), nageuse sud-africaine.
 Robert Smyth McColl (1876-1959), footballeur écossais.
 Ryan Smyth (né en 1979), joueur canadien de hockey sur glace.
 Sammy Smyth (1925-2016), footballeur nord-irlandais.
 William Henry Smyth (1855-1940), ingénieur britannique.
 William Smyth (1765-1849), historien britannique.

Hydronyme 
 La rivière Smyth, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Patronyme anglais